Ёлкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ёлкинское сельское поселение — входит в Чернышковский район

Костромская область
 Ёлкинское сельское поселение — входит в Нейский район

Ростовская область
 Ёлкинское сельское поселение — входит в Багаевский район